Kiprich József (Tatabánya, 1963. szeptember 6. –) válogatott magyar labdarúgó, csatár, jelenleg edző és játékosmegfigyelő. 1984-ben mutatkozott be a válogatottban és 1995-ig összesen 70 mérkőzésen 28 gólt szerzett. Tagja volt az 1986-os mexikói világbajnokságon a csoportkörben kiesett csapatnak. Pályafutása alatt egyszer lett holland és ciprusi bajnok. Négy holland kupa győzelem mellett kétszeres ciprusi kupagyőztes. Volt magyar és ciprusi bajnoki gólkirály is.

Pályafutása

Klubcsapatban 
 1975-1989: Tatabányai Bányász
 1989-1995: Feyenoord
 1995-1997: APÓEL
 1997-1998: FC Den Bosch
 1998-2001: Lombard FC Tatabánya (játékosedző is)

1980–89 és 1998–2001 között a magyar labdarúgó-bajnokságban összesen 216 mérkőzésen szerepelt és 86 gólt szerzett a Tatabányai Bányász csapatában.

A válogatottban 
1984 és 1995 között a válogatottban 70 alkalommal szerepelt és 28 gólt szerzett. Egyik legemlékezetesebb mérkőzése az 1985. április 17-én, Bécsben lejátszott világbajnoki selejtező volt Ausztria ellen, ahol a 3-0-s győzelemből az első két góllal vette ki a részét. Tagja volt az 1986-os mexikói világbajnokságon részt vevő csapatnak.

Edzőként 
 1999. július - 2001. március: Lombard FC Tatabánya (szakmai igazgató)
 2001. július - december: Budapesti Vasas (másodedző)
 2002. április - 2003. június: Kecskeméti FC
 2003. július - szeptember: Olimpia Satu Mare
 2003. szeptember - december: Győri ETO FC
 2004. január - június: Olimpia Satu Mare
 2004. július - szeptember: Diósgyőri VTK BFC
 2005. július - 2006 : Újpest FC U19
 2007. július - 2008. március: Lombard FC Pápa
 2008. június - 2011. június: Gyirmót SE
 2011. június - 2012. június: FC Tatabánya
 2012. szeptember - : Kazincbarcikai SC

Játékosmegfigyelő és U19-es edző: 2005-től Kiprich a Feyenoord számára keres fiatal magyar tehetségeket, és az Újpestnél az U19-es csapat edzője volt.

Sikerei, díjai

Játékosként 
Tatabányai Bányász
 Magyar bajnokság
 2.: 1980-1981, 1987-1988
 3.: 1981-1982, 1986-1987
 gólkirály: 1984-1985 (18 gól) - Détári Lajossal holtversenyben

Feyenoord

 Holland bajnokság
 bajnok: 1992-1993
 2.: 1993-1994
 3.: 1991-1992
 Holland kupa
 győztes: 1991, 1992, 1994, 1995
 Holland szuperkupa
 győztes: 1991
 Kupagyőztesek Európa-kupája (KEK)
 elődöntős: 1991-1992
 negyeddöntős: 1992-1993, 1994-1995

Apoel Nicosia
 Ciprusi bajnokság
 bajnok: 1995-1996
 gólkirály: 1996 (24 gól)
 Ciprusi kupa
 győztes: 1996, 1997

Edzőként 
Gyirmót SE
 NB2 Nyugati Csoport
 bajnok: 2008-2009
Komárom-Esztergom megye I. bajnok: Vértesszőlős SE 2016-2017

Statisztika

Klubcsapatban

Mérkőzései a válogatottban

Jegyzetek

Források

További információk 
 Ausztria - Magyarország 0-3, 1985. április 17.

Magyar labdarúgók
Az FC Tatabánya labdarúgói
A Feyenoord labdarúgói
Magyar bajnoki gólkirályok
Magyar labdarúgóedzők
A DVTK vezetőedzői
Labdarúgócsatárok
Az Apoel Nicosia labdarúgói
Az 1986-os világbajnokság labdarúgói
Az FC Den Bosch labdarúgói
Tatabányaiak
1963-ban született személyek
Élő személyek
A Győri ETO FC vezetőedzői
A Tatabányai SC vezetőedzői
A Kecskeméti TE vezetőedzői